По́други: множина, див. подруга

 Подруги (фільм, 1935) — радянський фільм, реж. Лев Арнштам
 Подруги (фільм, 1955) — італійський фільм Мікеланджело Антоніоні
 Подруги (фільм, 2005) — данський фільм, реж. Шарлотта Сакс Боструп
 Подруги (фільм, 2010) — російський телевізійний фільм, реж. Олег Смольников
 Подруги (телесеріал) — комедійний американський телевізійний серіал 2008 року